Отакар Янецький (,  26 грудня 1960, Пардубице) — чеський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Чехії. Двічі брав участь у зимових Олімпійських іграх у 1992 та 1994 роках.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1978 року виступами за команду «Пардубице».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 27 років, захищав кольори команд «Пардубице», «Йокеріт», СайПа та «Еспоо Блюз».

Виступав за збірні Чехословаччини (79 матчів, 17 закинутих шайб) та  Чехії (31, 4).

Граючи за збірну Чехії, став бронзовим призером зимової Олімпіади в Альбервіллі.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

Чеські хокеїсти
Гравці збірної Чехії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1992
Призери зимових Олімпійських ігор 1992
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1994
Хокеїсти «Динамо» (Пардубиці)
Хокеїсти «Йокеріта»
Хокеїсти СайПа
Хокеїсти «Еспоо Блюз»
Уродженці Чехії
Чехословацькі бронзові олімпійські медалісти